Schlemmer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schlemmer (1885–1968), deutscher Regierungs- und Landrat
 Andrea Schlemmer (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Carl Friedrich Wilhelm Schlemmer (1808–1876), unter dem Namen Ernst Mahner auftretender Wanderprediger und Vertreter einer Gesundheitslehre
 Caspar Schlemmer (1803–1856), deutscher Gastwirt und Kommunalpolitiker, MdL Nassau 
 Ernst Schlemmer (1889–1949), deutscher General
 Ernst Schlemmer (Basketballtrainer) (* 1940), österreichischer Basketballspieler und -trainer
 Eva Schlemmer (1882–1951), Konzertpianistin und Malerin, siehe Eva Klemperer 
 Ferdinand von Schlemmer (1788–1875), preußischer Generalmajor
 Ferdinand Schlemmer (1898–1973), Chemiker und SS-Hauptsturmführer
 Franz Xaver Schlemmer (1895–nach 1948), deutscher Politiker (NSDAP)
 Friedrich Schlemmer (1803–1890), Frankfurter Advokat und Abgeordneter
 Gisbert Schlemmer (* 1946), deutscher Gewerkschafter

 Harald Schlemmer (1942–2017), deutscher Geodät
 Heinz-Peter Schlemmer (* 1961), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Jacob Schlemmer († 1580), deutscher Geschichtsschreiber, Schulmeister und Rektor des Hofer Gymnasiums
 Karin Schlemmer (1921–1981), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Karl Schlemmer (1937–2013), römisch-katholischer Theologe und Emeritus für Liturgiewissenschaften und Pastoraltheologie
 Kathrin Schlemmer (* 1973), deutsche Musikwissenschaftlerin und Psychologin
 Laurentius Schlemmer (1753–1813), deutscher Komponist geistlicher Musik
 Leonhard Schlemmer, Kupferstecher
 Ludwig Schlemmer (1895–1967), deutscher Politiker (CDU)
 Oskar Schlemmer (1888–1943), deutscher Maler, Bildhauer und Bühnenbildner
 Richard Schlemmer (1893–1946), deutscher Schriftsteller
 Sebastian Schlemmer (* 1978), deutscher Schauspieler
 Thomas Schlemmer (* 1967), deutscher Historiker, Hochschullehrer und Redakteur

Siehe auch:
 Horst Schlämmer